Серафима Карповна Сафонова (1922—2006) — учительница, Герой Социалистического Труда (1968).

Биография 
Серафима Сафонова родилась 12 декабря 1922 года в селе Чеботовка (ныне — Тарасовский район Ростовской области). С 1931 года жила на руднике Сорокино (ныне — в черте Краснодона). Училась в краснодонской школе № 1 вместе с будущими молодогвардейцами Иваном Земнуховым и Ольгой Иванцовой. Пережила немецкую оккупацию. В 1946 году она экстерном окончила Каменское педагогическое училище. Всю жизнь работала учительницей начальных классов в Краснодонской школе № 1.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1968 года за «большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания» Серафима Сафонова была удостоена высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Избиралась депутатом Луганского облсовета, была в нём председателем комиссии по вопросам образования.

Была, также, награждена рядом медалей и почётных знаков.

Умерла 8 января 2006 года в Краснодоне, похоронена на городском кладбище.

Награды, звания 
 1966 — присвоено звание Заслуженный учитель школы Украинской ССР
 1967 — Почётный гражданин Краснодона 
 1968 — Герой Социалистического труда 
 1968 — Орден Ленина  
 1968 — Медаль Серп и Молот.

Примечания

Литература 
 Герої — освітяни і науковці України. — Київ, Генеза, 2005.

Заслуженные учителя Украинской ССР
Персоналии:Краснодон
Депутаты Луганского областного совета